Barboni ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Barboni (1922–2002), italienischer Kameramann und Regisseur
 Leonida Barboni (1909–1970), italienischer Kameramann
 Marco Barboni (* 1967), italienischer Baseballspieler